

Patronyme 

 Sir Henry Enfield Roscoe (1833-1915), chimiste britannique ;
 William Roscoe (1753-1831), écrivain, historien, banquier et botaniste britannique.

Pseudonyme 

 Alan Roscoe (1886-1933), acteur américain.
 Mike Roscoe, pseudonyme collectif de John Roscoe et de Michael Ruso, auteurs américains de roman policier.

Prénom 
Roscoe est un prénom masculin.

Musique 
 Roscoe, groupe de rock belge
 Roscoe, rappeur américain
 Roscoe, chanson du groupe Midlake

Art et culture 
 Radio Free Roscoe, série télévisée canadienne en 52 épisodes de 25 minutes (2003-2005)

Lieux 

 Roscoe Key, une des îles Keys au sud de la Floride ;
 Roscoe, une ville du Dakota du Sud ;
 Roscoe, un village de l'Illinois ;
 Roscoe, une ville dans le Minnesota ;
 Roscoe, un village du comté de Saint Clair, dans le Missouri ;
 Roscoe], une census-designated place de l'État de New York ;
 Roscoe, une ville du Texas ;
 Aéroport Roscoe Turner, l'aéroport de Corinth (Mississippi) ;
 Roscoe, un borough du comté de Washington, en Pennsylvanie ;
 .

Homonymie de patronyme